Дечани:

 Дечани — село и районный центр в средней части сербской исторической области Метохия.
 Дечани — община в Республике Косово, входит в Джаковицкий округ.